Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Mats Wilander 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Mats Wilander (finale)
 Anders Järryd (semifinali)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)

 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 José Higueras (secondo turno)
 Michiel Schapers (secondo turno)
 Libor Pimek (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1984